Une catapulte est :
 un engin de siège
 un système d'aide au décollage utilisé sur les porte-avions
 un système de propulsion utilisé en astronautique

Voir aussi 
Catapulte (cheval), jument pie de saut d'obstacles.